O judô foi incluído pela primeira vez nos Jogos Olímpicos na edição de Tóquio 1964. Ausente na edição seguinte, em 1968, a modalidade retornou quatro anos depois, sendo disputada até os dias atuais.

Disputada por categorias de acordo com o peso, a definição dos ganhadores das medalhas de ouro e prata são conhecidos após os combates em eliminação simples, seguindo o cruzamento. Duas medalhas de bronze são distribuídas no sistema de repescagem. Em 2020 foi incluído o evento por equipes mistas.

Eventos 
O judô olímpico já contou com um mínimo de quatro e um máximo de oito categorias por edição. Atualmente são sete categorias por gênero.

Masculino

Feminino

Misto

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 
 

!